Альста́д () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Альстад, Ида (род. 1985) —  норвежская гандболистка, олимпийская чемпионка.
 Альстад, Кристиан — норвежский кёрлингист.